John Southworth ist der Name folgender Personen:

* John Southworth (Priester) († 1654), englischer Priester und Heiliger der katholischen Kirche 
 John Southworth (1866–1956), englischer Fußballspieler, siehe Jack Southworth
 John Southworth (Musiker) (* 1972), britisch-kanadischer Musiker